Arce steht für:
 Arce (Latium), Gemeinde in der Region Latium, Italien
 Arce (Spanien), Gemeinde der Provinz Navarra, Spanien
 Arce (Né), Nebenfluss des Né in Frankreich
 Arce (Seine), Nebenfluss der Seine in Frankreich

Arce ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Arce (* 1992), spanischer Leichtathlet

 Federico Arce (* 1944), mexikanischer Ruderer
 Fernando Arce (* 1980), mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Arce (* 1971), paraguayischer Fußballspieler
 Franz d’Arce, oder latinisiert Franciscus Arcaeus (1493– um 1573), spanischer Chirurg
 Geraldine Arce (* 1988), nicaraguanischer Schwimmer
 Gonzalo Pérez Arce (* 1998), spanischer Handballspieler

 Jorge Arce (* 1979), mexikanischer Boxer
 José Arce (1881–1968), argentinischer Diplomat, Arzt und Hochschullehrer
 José Arce (Autor) (* 1974),  Fachmann für Hundeerziehung und Autor
 José Rafael Barquero Arce (1931–2020), costa-ricanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Alajuela

 Lisa Arce (* 1969), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Louis-Armand de Lom d’Arce (1666–1716), französischer Offizier und Reisender
 Luis Arce (* 1963), bolivianischer Ökonom, Hochschullehrer und Politiker
 Luis Fernández de Córdoba y Arce, spanischer Militär und Gouverneur

 Mariana Arce (* 1993), bolivianische Sprinterin
 Mario Arce (* 1983), bolivianischer Tennisspieler
 Óscar Arce (* 1990), kolumbianischer Fußballspieler
 Pablo Piñones-Arce (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Pedro Arce y Fagoaga (1801–1871), salvadorianischer Politiker
 Sergio Arce Martínez (1924–2015), kubanischer Theologe und Hochschullehrer
 Sergio Hernán Pérez de Arce Arriagada (* 1963), chilenischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von San Bartolomé de Chillán

Siehe auch:
 Provinz Aniceto Arce, Provinz im Departamento Tarija, Bolivien
 Provinz Esteban Arce, Provinz im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Arces
 Arze
 Arce-Nunatak